A 2023-as TCR kelet-európai kupa (hivatalos megnevezésén: TCR Eastern Europe Trophy powered by ESET) a széria ötödik évada. A szezon április 8-án indul Oscherslebenben és szeptember 10-én ért véget a csehországi Brnóban.

Résztvevők

Versenynaptár

Eredmények

Egyéni

Csapat

Jegyzetek

További információk 
A széria weboldala

2023-as TCR-bajnokságok